Chaetostoma – rodzaj ryb z rodziny zbrojnikowatych
 Chaetostoma – rodzaj roślin z rodziny zaczerniowatych